Historia Teksasu (1519–1846)
 Historia Teksasu (od 1846)